Список ендемічної флори Кіпру налічує 136 таксонів, що складає 7,3% від загальної кількості з 1 900 таксонів рослин рангу виду і нижче. З ендеміків 100 таксонів мають ранг виду, 26 — ранг підвиду, 11 — ранг варитету. Вони належать до 89 родів. 20 ендеміків входять до Бернської Конвенції про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі, 17 — до додатків II і IV Директиви 92/43/EEC про збереження природного середовища існування і дику фауну і флору, 37 — до Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. 1 рід — Lindbergella є повністю ендемічним. Він є монотиповим і містить єдиний вид Lindbergella sintenisii.

Список ендемічних видів (підвидів, варитетів, форм)

Примітки

Джерела 

 List of Endemic Plants of Cyprus

Посилання 

 Cyprus Endemic Plants
 Cyprus // Living National Treasures
 Кіпр на сайті Міжнародного союзу охорони природи (IUCN) 
 Кіпр на сайті «ISLANDS»

 
Кіпр
ендеміки